Primula steht für:
 Primula, eine Pflanzengattung aus der Familie der Primelgewächse, siehe Primeln
 (970) Primula, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Autobianchi Primula, Automodell des italienischen Herstellers Autobianchi
 M924 Primula, Minenräumboot der Tripartite-Klasse der belgischen Marine